Bistrica kan syfta på:

Bistrica, Bosnien och Hercegovina,
Bistrica, Čaška – Nordmakedonien
Bistrica, Bitola – Nordmakedonien
Bistrica ob Sotli – Slovenien

Se även
Bistritsa – flera 
Bistricë – ett vattendrag i Albanien
Bystřice – flera